Saks steht für:
 Saks Fifth Avenue, eine Kaufhauskette aus New York City

Saks ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Saks (1903–1983), sowjetischer Dichter, Schriftsteller und Bühnenautor
 Edgar Valter Saks (1910–1984), estnischer Schriftsteller
 Gene Saks (1921–2015), US-amerikanischer Theater- und Filmregisseur
 Kairi Saks (* um 1979), estnische Badmintonspielerin
 Katrin Saks (* 1956), estnische Politikerin
 Mady Saks (1941–2006), niederländische Filmregisseurin
 Michael Saks, US-amerikanischer Mathematiker und Informatiker
 Stanisław Saks (1897–1942), polnischer Mathematiker
 Tarmo Saks (* 1975), estnischer Fußballspieler

Saks ist der Name folgender Orte:
 Saks (Alabama)

Siehe auch:
 Zaks
 Sacks
 Sachs
 Sax